Mužská čtyřhra Qatar ExxonMobil Open 2017 probíhala v první lednový týden roku 2017. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Feliciano López a Marc López, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nenasazený francouzský pár Jérémy Chardy a Fabrice Martin, který ve finále zdolal kanadsko-české turnajové trojky Vaska Pospisila s Radkem Štěpánkem výsledkem 6–4 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společnou trofej. Chardy vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Martina to bylo třetí takové turnajové vítězství. Výhra ze 6. ledna znamenala premiérovou trofej na okruhu ATP Tour vůbec v roce 2017.

Nasazení párů 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Mate Pavić /  Alexander Peya 1. kolo)
  Vasek Pospisil /  Radek Štěpánek (finále)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2017
ATP World Tour 2017